Она́йда или онейда () — один из коренных народов Северной Америки.

Это слово также может обозначать:

Относящееся к народу онайда 
 Онейда — язык народа онайда.
  и  — племена народа онайда, признанные федеральными властями США.
  — орган местного самоуправления коренных жителей народа онайда на юго-западе Онтарио, Канада.

Топоним 
 Онайда — озеро в штате Нью-Йорк, США.
 Онайда — река в штате Нью-Йорк, США.
 Онайда — индейская резервация в штате Висконсин, США.
 Онайда — индейская резервация в штате Нью-Йорк, США.

Организации 
 Онайда — религиозная коммуна в штате Нью-Йорк, существовавшая с 1848 по 1881 год.
 Oneida Limited — акционерное общество, созданное на базе бывшей коммуны Онайда, в XX веке ставшее одним из крупнейших в мире производителей столовых приборов.
 Усадьба Онайда — одно из сохранившихся до наших дней зданий коммуны Онайда; сейчас там располагается музей, гостиница и жилые помещения.

См. также 
 Онайко
 Онойко